

Musica 
 Come On – singolo di Earl King del 1960
 Come On – singolo di Chuck Berry del 1961; una cover è stata realizzata dai The Rolling Stones
 Come On – traccia dell'album Metal Rendez-vous dei Krokus del 1980
 Come On – singolo dei The Jesus and Mary Chain del 1994
 Come On – traccia dell'album Urban Hymns dei The Verve del 1997
 Come On – singolo dei New Power Generation del 1998
 Come On – EP degli Elf Power del 1999
 Come On – singolo di Javi Mula del 2009
 Come On – singolo dei Mushroomhead del 2010

Televisione 
 La danza della pioggia (Come On) – episodio della prima stagione di How I Met Your Mother